Морей — область у складі Шотландії. Розташована на північному сході країни
 Морей () — муніципалітет у Франції, в регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Морей () — муніципалітет у Франції, в регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея